Maurice Merleau-Ponty, philosophe français (1908-1961).
 Jacques Merleau-Ponty, épistémologue français (1916-2002), cousin de Maurice Merleau-Ponty. 
 Claire Merleau-Ponty, muséologue, (1949), cofondatrice du Musée en Herbe avec Sylvie Girardet, enseignante à l'école du Louvre et ancienne cheffe du service international en cette institution. Autrice de nombreux ouvrages pour enfants.
 Joseph-Henri Merleaux-Ponty (1849-1902), contre-amiral français.

Merlaud-Ponty est un nom de famille homophone, porté par :
 William Merlaud-Ponty (1866-1915), administrateur colonial français qui fut gouverneur général de l’Afrique-Occidentale française (AOF) de 1908 jusqu’à sa mort.

Homonymie de patronyme